Pardines (Puy-de-Dôme), een gemeente in het Franse departement Puy-de-Dôme
Pardines (Girona), een gemeente in de Spaanse provincie Girona